Бернатович (герб)
 Бернатович галицький (герб)
 Бернатович-Ґєйштоф (герб)
 Бернатович (Труби відмінні)

 Бернатович Володимир Олександрович (1840—1865) — український письменник, автор спогадів про похорони Тараса Шевченка.
 Бернатович Володимир Олександрович (1880—1928) — полковник Армії УНР.
 Фелікс Бернатович (1786—1836) — польський письменник й драматург.
 Христофор Аведик Бернатович (1590—1671) — львівський купець, банкір, сеньйор вірменської нації Львова. Секретар короля Яна Казимира.
 Яків Теодор Бернатович (1713—1789) — бурґомістр Львова, радник маґістрату та президент міського вірменського суду.